Tóth Ferenc
 báró Tóth Ferenc (1733–1793) magyar származású francia tábornok, diplomata, mérnök és emlékiratíró
 Tóth Ferenc (1768–1844) református püspök
 Tóth Ferenc (1818–1909) filozófus
 Tóth Ferenc (1845–1919) gyümölcskertész
 Tóth Ferenc (1891–1944) munkásmozgalmár
 Tóth Ferenc (1909–1981) birkózó
 Tóth Ferenc (1918) állami díjas olajbányász, fúrómester
 Tóth Ferenc (1921) festő, grafikus
 Tóth Ferenc (1925–1996) válogatott labdarúgó (Bp. Honvéd)
 Tóth Ferenc (1926) gyeplabdázó, edző
 Tóth Ferenc (1928–2018) muzeológus, helytörténész
 Tóth Ferenc (1928) Liszt-díjas karnagy
 Tóth Ferenc (1928–2003) birkózó, edző, sportvezető
 Tóth Ferenc (1938) vitorlázó
 Tóth Ferenc (1940–1980) jugoszláviai magyar költő, néprajzkutató.
 Tóth Ferenc (1940) magyar származású osztrák geológus
 Tóth Ferenc (1950–2020) politikus, országgyűlési képviselő
 Tóth Ferenc (1957) művészettörténész
 Tóth Ferenc (?–?) labdarúgóedző, a női labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya
 Tóth Ferenc (1966) súlyemelő
 Tóth Ferenc (1967) történész 
 Tóth Ferenc (1969) vitorlázó- és műrepülő
 Tóth Ferenc (1977) festőművész
 Tóth Ferenc (1993) labdarúgó, hátvéd
 Tóth Ferenc ipari formatervező
 Tóth Ferenc PhD, egyetemi oktató, SZIE

hasonló nevűek
 Nagy-Tóth Ferenc (1929–2022) romániai magyar botanikus, algológus, az MTA külső tagja
 Kis Tóth Ferenc (1949) festőművész
 Thót Ferenc (1817–1909) református főiskolai tanár

Jegyzetek